Снежко́-Бло́цкая — фамилия. Известные носители:
 Снежко-Блоцкая, Александра Гавриловна (1909—1980) — советский режиссёр-мультипликатор.
 Снежко-Блоцкая, Надежда Гавриловна — советская художница. См. также 
 Блоцкий